La Coppa dei Paesi Bassi 2021-2022 si è svolta dal 19 gennaio al 18 aprile 2022: al torneo hanno partecipato 24 squadre di club olandesi e la vittoria finale è andata per la sesta volta allo .

Regolamento
Il torneo prevede un turno intermedio, dal quale sono esonerate le migliori 8 formazioni della Eredivisie 2021-22, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale in gara unica.

Squadre partecipanti

Torneo

Turno intermedio

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
Coppa dei Paesi Bassi (pallavolo femminile)